|-
|(97751)||2000 HF84|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,163|| align=right|18,01|| align=right|5,531||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97752)||2000 HH86|| align=right|16,9|| align=right|2,131|| align=right|0,156|| align=right|6,11|| align=right|3,109||MBA||30. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97753)||2000 HY94|| align=right|14,0|| align=right|3,205|| align=right|0,050|| align=right|23,19|| align=right|5,737||MBA||29. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97754)||2000 HJ96|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,131|| align=right|13,12|| align=right|4,142||MBA||28. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97755)||2000 HN99|| align=right|14,0|| align=right|2,764|| align=right|0,098|| align=right|16,50|| align=right|4,593||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97756)||2000 JY|| align=right|15,7|| align=right|1,943|| align=right|0,027|| align=right|22,90|| align=right|2,708||MBA||1. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97757)||2000 JC3|| align=right|15,6|| align=right|1,967|| align=right|0,056|| align=right|21,93|| align=right|2,758||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97758)||2000 JY5|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,220|| align=right|16,44|| align=right|5,596||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97759)||2000 JJ10|| align=right|15,6|| align=right|1,941|| align=right|0,093|| align=right|22,65|| align=right|2,703||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97760)||2000 JT12|| align=right|14,8|| align=right|3,229|| align=right|0,128|| align=right|5,66|| align=right|5,803||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97761)||2000 JE15|| align=right|13,8|| align=right|3,050|| align=right|0,169|| align=right|8,72|| align=right|5,325||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97762)||2000 JP20|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,159|| align=right|16,51|| align=right|5,595||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97763)||2000 JO21|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,151|| align=right|6,57|| align=right|5,649||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97764)||2000 JO22|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,185|| align=right|11,94|| align=right|4,216||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97765)||2000 JN27|| align=right|13,7|| align=right|2,809|| align=right|0,105|| align=right|16,41|| align=right|4,707||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97766)||2000 JB30|| align=right|13,8|| align=right|3,192|| align=right|0,142|| align=right|15,98|| align=right|5,702||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97767)||2000 JB46|| align=right|16,0|| align=right|2,992|| align=right|0,171|| align=right|0,32|| align=right|5,176||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97768)||2000 JP69|| align=right|13,1|| align=right|3,109|| align=right|0,181|| align=right|18,33|| align=right|5,482||MBA||2. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97769)||2000 JS70|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,069|| align=right|9,83|| align=right|5,356||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97770)||2000 JJ72|| align=right|14,3|| align=right|2,803|| align=right|0,249|| align=right|8,83|| align=right|4,692||MBA||1. května 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(97771)||2000 JX72|| align=right|15,0|| align=right|2,761|| align=right|0,202|| align=right|9,33|| align=right|4,586||MBA||2. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97772)||2000 JZ79|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,232|| align=right|23,27|| align=right|5,680||MBA||6. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97773)||2000 JY80|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,093|| align=right|6,82|| align=right|5,339||MBA||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97774)||2000 KK1|| align=right|15,7|| align=right|1,935|| align=right|0,047|| align=right|24,83|| align=right|2,692||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97775)||2000 KN2|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,171|| align=right|27,95|| align=right|5,487||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97776)||2000 KY10|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,095|| align=right|12,25|| align=right|4,487||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97777)||2000 KG16|| align=right|14,7|| align=right|3,221|| align=right|0,166|| align=right|1,51|| align=right|5,781||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97778)||2000 KG41|| align=right|16,3|| align=right|2,213|| align=right|0,196|| align=right|4,00|| align=right|3,292||MBA||31. května 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(97779)||2000 KA67|| align=right|15,3|| align=right|1,948|| align=right|0,059|| align=right|24,06|| align=right|2,717||MBA||30. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97780)||2000 KW67|| align=right|14,2|| align=right|3,181|| align=right|0,164|| align=right|18,80|| align=right|5,671||MBA||30. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97781)||2000 KE73|| align=right|15,4|| align=right|2,138|| align=right|0,178|| align=right|3,85|| align=right|3,126||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97782)||2000 KJ73|| align=right|15,8|| align=right|2,203|| align=right|0,118|| align=right|5,93|| align=right|3,270||MBA||28. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97783)||2000 KL76|| align=right|15,9|| align=right|2,575|| align=right|0,189|| align=right|10,53|| align=right|4,131||MBA||27. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97784)||2000 KK81|| align=right|15,4|| align=right|1,923|| align=right|0,074|| align=right|23,39|| align=right|2,666||MBA||26. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97785)||2000 NZ1|| align=right|16,1|| align=right|2,155|| align=right|0,112|| align=right|1,93|| align=right|3,164||MBA||5. července 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(97786)||2000 NU2|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,243|| align=right|2,43|| align=right|3,593||MBA||5. července 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(97787)||2000 NH5|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,264|| align=right|12,30|| align=right|3,671||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97788)||2000 NP5|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,275|| align=right|6,67|| align=right|3,655||MBA||8. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97789)||2000 NY8|| align=right|14,5|| align=right|2,284|| align=right|0,205|| align=right|5,86|| align=right|3,450||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97790)||2000 NB9|| align=right|15,5|| align=right|2,358|| align=right|0,240|| align=right|1,89|| align=right|3,620||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97791)||2000 ND9|| align=right|15,1|| align=right|2,228|| align=right|0,193|| align=right|4,83|| align=right|3,326||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97792)||2000 NG10|| align=right|16,1|| align=right|2,152|| align=right|0,128|| align=right|3,33|| align=right|3,156||MBA||10. července 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(97793)||2000 NJ13|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,165|| align=right|6,59|| align=right|3,338||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97794)||2000 NG14|| align=right|15,5|| align=right|2,211|| align=right|0,139|| align=right|4,26|| align=right|3,286||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97795)||2000 NA15|| align=right|15,8|| align=right|2,149|| align=right|0,193|| align=right|4,54|| align=right|3,150||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97796)||2000 NT15|| align=right|15,5|| align=right|2,281|| align=right|0,196|| align=right|2,49|| align=right|3,445||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97797)||2000 NG17|| align=right|16,3|| align=right|2,293|| align=right|0,205|| align=right|4,56|| align=right|3,472||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97798)||2000 NL21|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,188|| align=right|4,15|| align=right|3,343||MBA||7. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97799)||2000 NE23|| align=right|15,4|| align=right|2,204|| align=right|0,143|| align=right|4,96|| align=right|3,271||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97800)||2000 NO23|| align=right|15,4|| align=right|2,219|| align=right|0,103|| align=right|6,67|| align=right|3,305||MBA||5. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97801)||2000 NV27|| align=right|15,9|| align=right|2,227|| align=right|0,092|| align=right|5,37|| align=right|3,322||MBA||4. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97802)||2000 NJ28|| align=right|15,5|| align=right|2,211|| align=right|0,195|| align=right|4,26|| align=right|3,287||MBA||3. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97803)||2000 OQ6|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,195|| align=right|3,07|| align=right|3,459||MBA||29. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97804)||2000 OA9|| align=right|15,1|| align=right|2,334|| align=right|0,249|| align=right|1,18|| align=right|3,564||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97805)||2000 OJ15|| align=right|15,4|| align=right|2,210|| align=right|0,073|| align=right|5,05|| align=right|3,286||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97806)||2000 OH18|| align=right|15,9|| align=right|2,284|| align=right|0,180|| align=right|4,93|| align=right|3,450||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97807)||2000 OR18|| align=right|16,0|| align=right|2,185|| align=right|0,186|| align=right|2,10|| align=right|3,229||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97808)||2000 OZ18|| align=right|16,3|| align=right|2,222|| align=right|0,052|| align=right|2,30|| align=right|3,312||MBA||23. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97809)||2000 OH30|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,159|| align=right|4,06|| align=right|3,342||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97810)||2000 OM30|| align=right|16,0|| align=right|2,161|| align=right|0,206|| align=right|3,22|| align=right|3,177||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97811)||2000 OH33|| align=right|15,8|| align=right|2,200|| align=right|0,125|| align=right|6,53|| align=right|3,262||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97812)||2000 OH46|| align=right|16,3|| align=right|2,343|| align=right|0,236|| align=right|1,90|| align=right|3,585||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97813)||2000 OP46|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,145|| align=right|5,17|| align=right|3,295||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97814)||2000 OY46|| align=right|15,9|| align=right|2,218|| align=right|0,232|| align=right|5,13|| align=right|3,303||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97815)||2000 OA48|| align=right|14,7|| align=right|2,333|| align=right|0,250|| align=right|24,51|| align=right|3,562||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97816)||2000 OW48|| align=right|16,2|| align=right|2,203|| align=right|0,207|| align=right|5,72|| align=right|3,268||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97817)||2000 OY48|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,192|| align=right|4,90|| align=right|3,460||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97818)||2000 OO49|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,200|| align=right|5,32|| align=right|3,364||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97819)||2000 OR49|| align=right|15,4|| align=right|2,276|| align=right|0,157|| align=right|8,41|| align=right|3,433||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97820)||2000 OZ49|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,174|| align=right|4,41|| align=right|3,356||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97821)||2000 OV50|| align=right|15,4|| align=right|2,360|| align=right|0,238|| align=right|6,40|| align=right|3,626||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97822)||2000 OG53|| align=right|15,9|| align=right|2,337|| align=right|0,229|| align=right|11,27|| align=right|3,572||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97823)||2000 OQ56|| align=right|15,7|| align=right|2,298|| align=right|0,117|| align=right|5,69|| align=right|3,482||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97824)||2000 OU57|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,133|| align=right|8,41|| align=right|3,590||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97825)||2000 OK58|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,177|| align=right|4,57|| align=right|3,607||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97826)||2000 OB59|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,136|| align=right|6,26|| align=right|3,397||MBA||29. července 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97827)||2000 OB61|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,143|| align=right|5,88|| align=right|3,578||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97828)||2000 OJ61|| align=right|14,8|| align=right|2,350|| align=right|0,120|| align=right|7,18|| align=right|3,601||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97829)||2000 PL1|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,169|| align=right|4,65|| align=right|3,350||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97830)||2000 PA4|| align=right|16,0|| align=right|2,197|| align=right|0,160|| align=right|2,60|| align=right|3,256||MBA||3. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(97831)||2000 PN5|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,121|| align=right|1,97|| align=right|3,443||MBA||5. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(97832)||2000 PQ5|| align=right|16,4|| align=right|2,296|| align=right|0,011|| align=right|1,59|| align=right|3,478||MBA||5. srpna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(97833)||2000 PF6|| align=right|16,0|| align=right|2,227|| align=right|0,197|| align=right|5,96|| align=right|3,322||MBA||5. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(97834)||2000 PN6|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,286|| align=right|22,84|| align=right|3,494||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97835)||2000 PF7|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,220|| align=right|3,82|| align=right|3,524||MBA||5. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(97836)||2000 PW8|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,135|| align=right|2,60|| align=right|3,245||MBA||9. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(97837)||2000 PX13|| align=right|16,9|| align=right|2,305|| align=right|0,196|| align=right|5,99|| align=right|3,499||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97838)||2000 PC18|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,057|| align=right|5,73|| align=right|3,386||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97839)||2000 PQ19|| align=right|16,6|| align=right|2,261|| align=right|0,196|| align=right|4,40|| align=right|3,398||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97840)||2000 PS19|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,198|| align=right|6,50|| align=right|3,609||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97841)||2000 PZ20|| align=right|16,2|| align=right|2,223|| align=right|0,168|| align=right|4,58|| align=right|3,314||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97842)||2000 PS22|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,073|| align=right|5,32|| align=right|3,262||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97843)||2000 PA26|| align=right|14,4|| align=right|2,516|| align=right|0,176|| align=right|11,86|| align=right|3,990||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(97844)||2000 PE27|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,171|| align=right|5,89|| align=right|3,549||MBA||9. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97845)||2000 PG28|| align=right|13,7|| align=right|2,691|| align=right|0,180|| align=right|17,07|| align=right|4,415||MBA||4. srpna 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(97846)||2000 PP28|| align=right|16,5|| align=right|2,237|| align=right|0,232|| align=right|3,70|| align=right|3,346||MBA||3. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97847)||2000 PV28|| align=right|15,4|| align=right|2,211|| align=right|0,123|| align=right|7,96|| align=right|3,286||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97848)||2000 QS3|| align=right|16,9|| align=right|2,181|| align=right|0,131|| align=right|0,83|| align=right|3,221||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97849)||2000 QJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,219|| align=right|1,78|| align=right|3,541||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97850)||2000 QT4|| align=right|16,3|| align=right|2,229|| align=right|0,168|| align=right|2,37|| align=right|3,328||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97851)||2000 QP5|| align=right|16,1|| align=right|2,145|| align=right|0,114|| align=right|5,94|| align=right|3,141||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97852)||2000 QH6|| align=right|15,7|| align=right|2,234|| align=right|0,170|| align=right|4,30|| align=right|3,339||MBA||24. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(97853)||2000 QM8|| align=right|15,6|| align=right|2,226|| align=right|0,104|| align=right|2,85|| align=right|3,321||MBA||25. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(97854)||2000 QZ8|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,204|| align=right|6,02|| align=right|3,599||MBA||25. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(97855)||2000 QV14|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,169|| align=right|1,40|| align=right|3,492||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97856)||2000 QB18|| align=right|15,6|| align=right|2,192|| align=right|0,065|| align=right|2,26|| align=right|3,244||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97857)||2000 QJ20|| align=right|16,5|| align=right|2,339|| align=right|0,162|| align=right|4,02|| align=right|3,576||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97858)||2000 QH23|| align=right|16,2|| align=right|2,379|| align=right|0,169|| align=right|4,38|| align=right|3,668||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97859)||2000 QM26|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,075|| align=right|5,39|| align=right|3,420||MBA||27. srpna 2000||Needville||Needville
|-
|(97860)||2000 QR26|| align=right|15,5|| align=right|2,288|| align=right|0,181|| align=right|5,39|| align=right|3,460||MBA||27. srpna 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(97861)||2000 QM27|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,189|| align=right|0,79|| align=right|3,666||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97862)||2000 QT27|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,200|| align=right|3,16|| align=right|3,376||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97863)||2000 QF28|| align=right|16,3|| align=right|2,364|| align=right|0,168|| align=right|5,74|| align=right|3,634||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97864)||2000 QS28|| align=right|16,1|| align=right|2,360|| align=right|0,261|| align=right|3,43|| align=right|3,624||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97865)||2000 QK29|| align=right|15,6|| align=right|2,316|| align=right|0,172|| align=right|4,04|| align=right|3,524||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97866)||2000 QM29|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,181|| align=right|1,65|| align=right|3,704||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97867)||2000 QJ30|| align=right|15,5|| align=right|2,405|| align=right|0,222|| align=right|3,34|| align=right|3,730||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97868)||2000 QK30|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,168|| align=right|3,83|| align=right|3,445||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97869)||2000 QS32|| align=right|15,3|| align=right|2,245|| align=right|0,191|| align=right|6,52|| align=right|3,363||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97870)||2000 QX32|| align=right|16,5|| align=right|2,402|| align=right|0,109|| align=right|6,91|| align=right|3,722||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97871)||2000 QG33|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,251|| align=right|9,24|| align=right|3,544||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97872)||2000 QG35|| align=right|15,1|| align=right|2,245|| align=right|0,195|| align=right|5,58|| align=right|3,363||MBA||28. srpna 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(97873)||2000 QN36|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,158|| align=right|3,58|| align=right|3,316||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97874)||2000 QB38|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,232|| align=right|0,38|| align=right|3,425||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97875)||2000 QL39|| align=right|16,5|| align=right|2,114|| align=right|0,084|| align=right|3,67|| align=right|3,073||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97876)||2000 QG41|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,132|| align=right|2,07|| align=right|3,278||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97877)||2000 QO41|| align=right|16,7|| align=right|2,362|| align=right|0,179|| align=right|2,59|| align=right|3,628||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97878)||2000 QL43|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,147|| align=right|1,29|| align=right|3,603||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97879)||2000 QW43|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,180|| align=right|3,72|| align=right|3,653||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97880)||2000 QO45|| align=right|15,4|| align=right|2,221|| align=right|0,104|| align=right|3,25|| align=right|3,309||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97881)||2000 QR45|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,122|| align=right|1,07|| align=right|3,576||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97882)||2000 QW45|| align=right|16,4|| align=right|2,355|| align=right|0,165|| align=right|2,55|| align=right|3,614||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97883)||2000 QT50|| align=right|16,3|| align=right|2,297|| align=right|0,163|| align=right|3,75|| align=right|3,481||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97884)||2000 QA51|| align=right|16,8|| align=right|2,280|| align=right|0,224|| align=right|1,90|| align=right|3,442||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97885)||2000 QY53|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,166|| align=right|4,26|| align=right|3,601||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97886)||2000 QK54|| align=right|16,4|| align=right|2,312|| align=right|0,323|| align=right|6,08|| align=right|3,516||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97887)||2000 QP54|| align=right|16,0|| align=right|2,197|| align=right|0,091|| align=right|1,69|| align=right|3,255||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97888)||2000 QC56|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,084|| align=right|2,79|| align=right|3,565||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97889)||2000 QO56|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,167|| align=right|6,90|| align=right|3,418||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97890)||2000 QM58|| align=right|16,4|| align=right|2,347|| align=right|0,160|| align=right|5,10|| align=right|3,595||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97891)||2000 QY60|| align=right|16,0|| align=right|2,204|| align=right|0,085|| align=right|3,62|| align=right|3,271||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97892)||2000 QH63|| align=right|16,0|| align=right|2,271|| align=right|0,044|| align=right|7,58|| align=right|3,423||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97893)||2000 QV65|| align=right|12,3|| align=right|5,277|| align=right|0,103|| align=right|9,89|| align=right|12,12||JUT||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97894)||2000 QG68|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,138|| align=right|7,23|| align=right|3,732||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97895)||2000 QY71|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,150|| align=right|1,53|| align=right|3,744||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97896)||2000 QN72|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,174|| align=right|2,98|| align=right|3,395||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97897)||2000 QT73|| align=right|16,5|| align=right|2,387|| align=right|0,192|| align=right|1,57|| align=right|3,686||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97898)||2000 QC74|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,080|| align=right|6,93|| align=right|3,450||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97899)||2000 QO74|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,235|| align=right|1,57|| align=right|3,606||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97900)||2000 QF75|| align=right|16,4|| align=right|2,321|| align=right|0,150|| align=right|4,98|| align=right|3,534||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97901)||2000 QT75|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,144|| align=right|6,54|| align=right|3,483||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97902)||2000 QS76|| align=right|15,2|| align=right|2,241|| align=right|0,157|| align=right|4,42|| align=right|3,354||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97903)||2000 QM79|| align=right|15,3|| align=right|2,353|| align=right|0,067|| align=right|4,00|| align=right|3,610||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97904)||2000 QV79|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,195|| align=right|0,70|| align=right|3,684||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97905)||2000 QY79|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,168|| align=right|2,49|| align=right|3,794||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97906)||2000 QA80|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,141|| align=right|0,67|| align=right|3,690||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97907)||2000 QF80|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,205|| align=right|3,67|| align=right|4,021||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97908)||2000 QA81|| align=right|16,2|| align=right|2,385|| align=right|0,149|| align=right|2,72|| align=right|3,683||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97909)||2000 QY81|| align=right|16,8|| align=right|2,184|| align=right|0,035|| align=right|2,04|| align=right|3,226||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97910)||2000 QW82|| align=right|16,0|| align=right|2,374|| align=right|0,211|| align=right|1,45|| align=right|3,658||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97911)||2000 QE85|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,104|| align=right|4,74|| align=right|3,494||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97912)||2000 QK88|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,110|| align=right|6,92|| align=right|3,678||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97913)||2000 QW88|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,134|| align=right|6,76|| align=right|3,473||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97914)||2000 QK90|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,183|| align=right|3,30|| align=right|3,220||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97915)||2000 QX90|| align=right|15,6|| align=right|2,254|| align=right|0,107|| align=right|5,23|| align=right|3,384||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97916)||2000 QE91|| align=right|15,8|| align=right|2,356|| align=right|0,158|| align=right|4,30|| align=right|3,616||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97917)||2000 QB95|| align=right|16,2|| align=right|2,192|| align=right|0,054|| align=right|3,57|| align=right|3,245||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97918)||2000 QE95|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,158|| align=right|1,88|| align=right|3,735||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97919)||2000 QB96|| align=right|14,8|| align=right|2,293|| align=right|0,078|| align=right|6,55|| align=right|3,473||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97920)||2000 QD96|| align=right|16,0|| align=right|2,188|| align=right|0,100|| align=right|5,03|| align=right|3,235||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97921)||2000 QE96|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,185|| align=right|5,04|| align=right|3,632||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97922)||2000 QF96|| align=right|15,7|| align=right|2,527|| align=right|0,216|| align=right|5,10|| align=right|4,016||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97923)||2000 QY96|| align=right|15,1|| align=right|2,511|| align=right|0,146|| align=right|3,89|| align=right|3,979||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97924)||2000 QJ97|| align=right|16,2|| align=right|2,272|| align=right|0,155|| align=right|2,24|| align=right|3,424||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97925)||2000 QL98|| align=right|15,0|| align=right|2,331|| align=right|0,198|| align=right|5,54|| align=right|3,558||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97926)||2000 QO99|| align=right|17,0|| align=right|2,401|| align=right|0,231|| align=right|6,04|| align=right|3,720||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97927)||2000 QA100|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,163|| align=right|6,08|| align=right|3,576||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97928)||2000 QA101|| align=right|15,1|| align=right|2,292|| align=right|0,143|| align=right|7,84|| align=right|3,470||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97929)||2000 QB105|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,147|| align=right|6,88|| align=right|3,659||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97930)||2000 QR105|| align=right|16,1|| align=right|2,247|| align=right|0,156|| align=right|8,17|| align=right|3,368||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97931)||2000 QL108|| align=right|15,4|| align=right|2,267|| align=right|0,132|| align=right|5,67|| align=right|3,412||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97932)||2000 QT108|| align=right|16,5|| align=right|2,372|| align=right|0,154|| align=right|2,51|| align=right|3,652||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97933)||2000 QW113|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,201|| align=right|4,17|| align=right|3,476||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97934)||2000 QD114|| align=right|16,1|| align=right|2,262|| align=right|0,047|| align=right|7,36|| align=right|3,402||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97935)||2000 QJ115|| align=right|15,6|| align=right|2,198|| align=right|0,041|| align=right|4,93|| align=right|3,259||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97936)||2000 QS115|| align=right|17,0|| align=right|2,315|| align=right|0,187|| align=right|3,02|| align=right|3,522||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97937)||2000 QL116|| align=right|15,1|| align=right|2,231|| align=right|0,172|| align=right|3,53|| align=right|3,332||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97938)||2000 QO116|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,156|| align=right|3,91|| align=right|3,545||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97939)||2000 QP116|| align=right|15,7|| align=right|2,244|| align=right|0,165|| align=right|3,33|| align=right|3,361||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97940)||2000 QW116|| align=right|16,0|| align=right|2,170|| align=right|0,215|| align=right|5,83|| align=right|3,197||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97941)||2000 QW117|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,175|| align=right|5,18|| align=right|3,539||MBA||29. srpna 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(97942)||2000 QC118|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,180|| align=right|5,17|| align=right|3,467||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97943)||2000 QQ118|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,138|| align=right|4,71|| align=right|3,473||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97944)||2000 QM119|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,132|| align=right|8,51|| align=right|4,076||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97945)||2000 QN120|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,078|| align=right|10,68|| align=right|3,671||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97946)||2000 QS122|| align=right|15,8|| align=right|2,366|| align=right|0,188|| align=right|5,08|| align=right|3,639||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97947)||2000 QC123|| align=right|15,7|| align=right|2,345|| align=right|0,245|| align=right|4,00|| align=right|3,591||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97948)||2000 QF124|| align=right|16,1|| align=right|2,250|| align=right|0,128|| align=right|4,41|| align=right|3,373||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97949)||2000 QN127|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,244|| align=right|6,85|| align=right|3,359||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97950)||2000 QO127|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,226|| align=right|2,85|| align=right|3,578||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97951)||2000 QU127|| align=right|15,1|| align=right|2,393|| align=right|0,151|| align=right|7,24|| align=right|3,702||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97952)||2000 QN128|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,155|| align=right|6,50|| align=right|3,335||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97953)||2000 QR129|| align=right|15,7|| align=right|2,453|| align=right|0,220|| align=right|9,49|| align=right|3,842||MBA||30. srpna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97954)||2000 QY130|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,145|| align=right|13,09|| align=right|4,559||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97955)||2000 QB133|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,179|| align=right|2,05|| align=right|3,502||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97956)||2000 QA135|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,154|| align=right|4,86|| align=right|3,373||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97957)||2000 QB135|| align=right|16,2|| align=right|2,182|| align=right|0,169|| align=right|4,79|| align=right|3,222||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97958)||2000 QR137|| align=right|15,6|| align=right|2,269|| align=right|0,102|| align=right|3,06|| align=right|3,418||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97959)||2000 QM140|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,123|| align=right|6,10|| align=right|3,413||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97960)||2000 QQ140|| align=right|15,5|| align=right|2,407|| align=right|0,178|| align=right|1,74|| align=right|3,733||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97961)||2000 QY140|| align=right|16,3|| align=right|2,405|| align=right|0,227|| align=right|6,38|| align=right|3,730||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97962)||2000 QC141|| align=right|14,2|| align=right|2,666|| align=right|0,053|| align=right|21,91|| align=right|4,351||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97963)||2000 QO141|| align=right|16,1|| align=right|2,369|| align=right|0,135|| align=right|6,91|| align=right|3,646||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97964)||2000 QD143|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,192|| align=right|3,23|| align=right|3,558||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97965)||2000 QW143|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,138|| align=right|14,32|| align=right|3,632||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97966)||2000 QN145|| align=right|15,7|| align=right|2,300|| align=right|0,084|| align=right|7,36|| align=right|3,486||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97967)||2000 QP146|| align=right|15,6|| align=right|2,242|| align=right|0,101|| align=right|5,67|| align=right|3,357||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97968)||2000 QT149|| align=right|15,7|| align=right|2,386|| align=right|0,104|| align=right|6,11|| align=right|3,684||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97969)||2000 QE150|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,069|| align=right|5,42|| align=right|3,562||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97970)||2000 QO150|| align=right|15,1|| align=right|2,242|| align=right|0,165|| align=right|4,93|| align=right|3,356||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97971)||2000 QR150|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,238|| align=right|4,76|| align=right|3,377||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97972)||2000 QV151|| align=right|15,5|| align=right|2,282|| align=right|0,096|| align=right|3,92|| align=right|3,447||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97973)||2000 QB165|| align=right|12,8|| align=right|5,187|| align=right|0,059|| align=right|14,06|| align=right|11,82||JUT||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97974)||2000 QD167|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,135|| align=right|3,21|| align=right|3,605||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97975)||2000 QG168|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,191|| align=right|3,68|| align=right|3,602||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97976)||2000 QL168|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,122|| align=right|5,99|| align=right|3,550||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97977)||2000 QO169|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,050|| align=right|5,94|| align=right|3,461||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97978)||2000 QS169|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,126|| align=right|6,57|| align=right|3,527||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97979)||2000 QN170|| align=right|15,6|| align=right|2,267|| align=right|0,109|| align=right|2,16|| align=right|3,413||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97980)||2000 QQ170|| align=right|16,3|| align=right|2,199|| align=right|0,111|| align=right|4,78|| align=right|3,260||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97981)||2000 QH171|| align=right|15,7|| align=right|2,261|| align=right|0,100|| align=right|4,31|| align=right|3,398||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97982)||2000 QT171|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,088|| align=right|1,68|| align=right|3,691||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97983)||2000 QH172|| align=right|15,7|| align=right|2,190|| align=right|0,056|| align=right|5,49|| align=right|3,239||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97984)||2000 QZ172|| align=right|16,8|| align=right|2,290|| align=right|0,127|| align=right|6,33|| align=right|3,465||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97985)||2000 QR173|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,055|| align=right|6,29|| align=right|3,349||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97986)||2000 QH174|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,128|| align=right|4,36|| align=right|3,784||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97987)||2000 QL175|| align=right|16,5|| align=right|2,301|| align=right|0,031|| align=right|4,63|| align=right|3,491||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97988)||2000 QN178|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,134|| align=right|5,92|| align=right|3,588||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97989)||2000 QD186|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|6,28|| align=right|3,422||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97990)||2000 QG186|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,072|| align=right|6,23|| align=right|3,419||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97991)||2000 QS186|| align=right|15,8|| align=right|2,341|| align=right|0,233|| align=right|3,26|| align=right|3,581||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97992)||2000 QL187|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,190|| align=right|7,55|| align=right|3,486||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97993)||2000 QO187|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,144|| align=right|7,74|| align=right|3,683||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97994)||2000 QV187|| align=right|16,1|| align=right|2,177|| align=right|0,102|| align=right|4,88|| align=right|3,212||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97995)||2000 QX187|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,228|| align=right|3,48|| align=right|3,610||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97996)||2000 QG189|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,052|| align=right|7,37|| align=right|3,428||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97997)||2000 QT189|| align=right|14,9|| align=right|2,211|| align=right|0,096|| align=right|6,76|| align=right|3,287||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97998)||2000 QY189|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,090|| align=right|6,61|| align=right|3,284||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(97999)||2000 QN190|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,151|| align=right|7,09|| align=right|3,545||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(98000)||2000 QZ197|| align=right|15,9|| align=right|2,157|| align=right|0,052|| align=right|1,99|| align=right|3,167||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek